

Cineam 
 The Angelus – film del 1910 diretto da Frank Beal
 The Angelus – film del 1937 diretto da Thomas Bentley

Editoria 
 The Angelus – rivista in lingua inglese della Fraternità sacerdotale San Pio X